Кохинур (также искажённое Кохинор)

 Кохинур — один из знаменитых алмазов.
 «Кохинор и Рейсшинка» — советский и российский хоровой ансамбль.
 «Кохинор» — мужская часть хора.
 Koh-i-Noor Hardtmuth — чешский производитель канцелярских товаров.
 Кохинур — пират, помощник капитана Мухамиэля в фильме Кольца Альманзора